USS Mahan (DDG-72) — эсминец типа «Арли Бёрк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния.

Эсминец «Мэхэн» назван в честь Альфреда Тайера Мэхэна, известного военно-морского историка и теоретика.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту